

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Biała Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Biała Rawska 
 Biała Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski

Zobacz też 
 Czarna Wieś